John Perry est un nom notamment porté par :
 John Perry (1850-1920), ingénieur irlandais ;
 Frederick John Perry (1909-1995), joueur australien de tennis ;
 John Perry, cycliste australien des années 1960 ;
 John Perry Barlow (1947-), poète, essayiste et militant américain ;
 John Bennett Perry (1941-), acteur américain ;
 John Perry (1943-), philosophe américain, professeur à l'université Stanford ;
 John Perry, coauteur notamment de The G-Spot and other discoveries about human sexuality (1981).

Voir aussi